Вокшерино — название населённых пунктов.

Россия 
 Вокшерино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Вокшерино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.